Милош Павлович ():
 Павлович, Милош (род. 1964) — югославский и сербский шахматист.
 Павлович, Милош (род. 1982) — сербский автогонщик.